Diāna Ņikitina – pattinatrice artistica su ghiaccio lettone
 Elena Nikitina – skeletonista russa
 Larisa Nikitina – ex multiplista russa
 Ljubov' Nikitina – sciatrice freestyle russa
 Ljudmila Nikitina – ex cestista sovietica
 Ol'ga Nikitina – schermitrice russa
 Vera Nikitina – ex ostacolista e velocista sovietica